Сибирский гурман — производитель замороженных полуфабрикатов. Основан в 1995 году. Производственная база расположена близ Кировского района Новосибирска в посёлке Красный Восток.

История 
Компания была создана в 1995 году.

В 2012 году «Сибирский гурман» запустил автоматическую линию, рассчитанную на выпечку 1200 т. блинов в год (3,5 т. в день), ранее этот вид продукции компания производила в ручную.

В июле 2019 года на заводе компании были организованы оперативно-розыскные мероприятия, а в отношении генерального директора компании возбуждено уголовное дело, связанное с неуплатой налогов.

Производство 
Компания производит замороженные полуфабрикаты: пельмени, вареники, манты, хинкали, блинчики, котлеты, супы, фарш и тесто, а также колбасные изделия.

Финансовые показатели 
В 2011 году выручка компании составила 842 млн рублей за первое полугодие.

В 2012 году объём производства за первые 6 месяцев составил 10,6 млн т..

См. также 
 Российские мясопродукты

Примечания

Ссылки 
 Рейтинг 100 крупнейших компаний Новосибирской области в 2012 году (по объему реализации). Эксперт.
 Планируемые сибирскими эмитентам выпуски корпоративных облигаций на российских торговых площадках. Эксперт. 03.08.2019.

Компании Новосибирской области
Предприятия пищевой промышленности России